Maderna ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Maderna (1920–1973), italienischer Komponist, Dirigent und Musikpädagoge
 Carlos Maderna (1910–1976), argentinischer Schachspieler
 Caterina Maderna (* 20. Jahrhundert), deutsche Klassische Archäologin
 Ezequiel Maderna (* 1986), argentinischer Boxer
 Giovanni Davide Maderna (* 1973), italienischer Regisseur
 Marianne Maderna (* 1944), österreichische Malerin und Installationskünstlerin
 Osmar Maderna (1918–1951), argentinischer Musiker und Komponist
 Parasram Maderna (* 1926), indischer Politiker

Siehe auch:
 Materna